

Ервін — місто, штат Нью-Йорк
 Ервін — місто, штат Північна Кароліна
 Ервін — місто, штат Південна Дакота
 Ервін — місто, штат Теннессі